Кнапп () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кнапп, Алексис (род. 1989) — американская актриса.
 Кнапп, Альберт (1798—1864) — немецкий поэт.
 Кнапп, Арно (1913—1958) — польско-немецкий пианист, композитор и музыкальный педагог.
 
 Кнапп, Иоганн Георг (1705—1771) — немецкий богослов, священник.
 Кнапп, Карин (род. 1987) — итальянская теннисистка.
 Кнапп, Людвиг (1821—1858) — немецкий юрист и поэт.
 Кнапп, Людвиг Фридрих (1814—1904) — немецкий химик-технолог.
Кнапп, Райнельда (род. 1933) — австрийская легкоатлетка.
 Кнапп, Сандра (род. 1956) — британский ботаник американского происхождения.
 Кнапп, Эвалин (1906—1981) — американская актриса.

См. также 
 Нэпп